

Sciences humaines et sociales 
 Les Khazars sont un peuple établi principalement au nord et à l'ouest de la mer Caspienne, dont l'existence est attestée entre le .
 Le khazar est la langue présumée des Khazars, sans doute une langue turcique.
 Les Banou Khazar () sont au Moyen Âge la famille princière des Maghraouas (une confédération tribale berbère du Maghreb central).

Culture et société 
 Le Dictionnaire khazar (Хазарски речник / Hazarski rečnik) est un roman de l'écrivain serbe Milorad Pavić, publié en 1984 (traduit en français en 1988).
 Le FK Khazar Lankaran est un club de football basé à Lankaran, en Azerbaïdjan (1975-2016).
 L'université Khazar () est une université privée située à Bakou (Azerbaïdjan).

Anthroponyme

Prénom 
 Khazar Massoumi (?-?) est une actrice iranienne du cinéma et de la télévision.

Patronyme 
 Mirza Khazar (1947-2020) est un auteur, analyste politique, présentateur, journaliste et éditeur azerbaïdjanais.

Surnom 
 Takin le Khazar (?-933) est un commandant abbasside, gouverneur de l'Égypte de 910 à 915, de 919 à 921 et de 924 à 933.
 Léon IV le Khazar (750-780) est un empereur byzantin de la dynastie isaurienne, qui régna de 775 à 780.

Toponyme

Azerbaïdjan 
 , un village et une municipalité du raion de Neftçala ;
 les îles Khazar, un archipel de 41 îles artificielles en projet, près de Bakou ;

Iran 
 ,  et , trois villages du bakhsh de  (, province du Khouzistan).